Ма́йя Бо́шкович-Сту́лли (; 9 ноября 1922 — 14 августа 2012) — хорватский учёный в области фольклора, доктор наук (с 1961 года), действительный член Хорватской академии наук и искусств (с 18 мая 2000 года и до кончины).

Биография 
Родилась в Осиеке. Начальную и среднюю школы посещала в Загребе. С 1943 года в рядах югославских партизан. Родители и сестра Магда погибли во время Холокоста.

Окончила философский факультет (отделение славистики) Загребского университета. Защитила докторскую диссертацию в 1961 году. С 1952 года до выхода на пенсию в 1979 году работала в Институте народного творчества (ныне Институт этнологии и фольклора) в Загребе, сначала ассистентом, в дальнейшем научным сотрудником, а в 1963-73 годах — директором Института.

Бошкович-Стулли была членом ряда хорватских и международных научных и профессиональных обществ, завоевала ряд наград и отличий за свою научную деятельность, участвовала в многочисленных национальных и международных научных конференциях и семинарах. Была главным редактором, а затем членом редакции хорватского научного ежегодника «Научное творчество» (Narodna umjetnost), также входила в редакционный совет авторитетного международного фольклорного журнала «Фабула» (Fabula).

Библиография 
Научные работы Майи Бошкович-Стулли:
 Istarske narodne priče, Zagreb 1959;
 Narodne pripovijetke («Pet stoljeća hrvatske književnosti»), Zagreb 1963;
 Narodne epske pjesme, knj. 2 («Pet stoljeća hrvatske književnosti»), Zagreb 1964;
 Narodna predaja o vladarevoj tajni, Zagreb 1967; Kroatische Volksmärchen («Die Märchen der Weltliteratur»), Düsseldorf — Köln 1975, 21993;
 Usmena književnost («Povijest hrvatske književnosti» 1, str. 7-353), Zagreb 1978;
 Usmena književnost nekad i danas, Beograd 1983;
 Usmeno pjesništvo u obzorju književnosti, Zagreb 1984;
 Zakopano zlato. Hrvatske usmene pripovijetke, predaje i legende iz Istre, Pula — Rijeka 1986;
 U kralja od Norina. Priče, pjesme, zagonetke i poslovice s Neretve, Metković — Opuzen 1987;
 Pjesme, priče, fantastika, Zagreb 1991;
 Žito posred mora. Usmene priče iz Dalmacije, Split 1993;
 Priče i pričanje: stoljeća usmene hrvatske proze, Zagreb 1997;
 Usmene pripovijetke i predaje («Stoljeća hrvatske književnosti»), Zagreb 1997;
 O usmenoj tradiciji i o životu, Zagreb 1999.

Примечания

Ссылки 
 Профиль учёной на сайте Хорватской академии наук и искусств.

Библиография 
 

Выпускники Загребского университета
Историки Хорватии
Писательницы Хорватии
Этнографы Хорватии
Югославские партизаны